Matija Vidic (ur. 30 sierpnia 2000) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ilirija Lublana. Medalista mistrzostw kraju w konkursach drużynowych.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS zadebiutował w lutym 2016 w konkursie Alpen Cupu w Planicy. W październiku 2016 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 56. miejsce w Râșnovie. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w styczniu 2019, zajmując 25. miejsce w Planicy. W marcu 2019 w Czajkowskim zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 40. lokatę. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lutym 2022, zajmując 17. lokatę w Planicy.

11 lutego 2023 zadebiutował w Pucharze Świata podczas zawodów w Lake Placid, które ukończył na 48. lokacie. Następnego dnia po raz pierwszy zdobył punkty w zawodach tej rangi, zajmując 26. miejsce.

Zdobył medale mistrzostw Słowenii w zawodach drużynowych – brązowy w grudniu 2019 oraz srebrny w grudniu 2021.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2000